Albert Baldwin Bantock (1938) – politico inglese
 Granville Bantock (1868-1946) – compositore inglese 
 Leedham Bantock (1870-1828) – regista, sceneggiatore e attore britannico
 Mark Bantock (1969) – giocatore di bowls inglese
 Nick Bantock (1949) – artista britannico
 Thomas Bantock (1823-1895) – politico britannico